Александр Чарторыйский:
 Чарторыйский, Александр Васильевич (ум. после 1477) — князь Псковский, Новгородский и Чарторыйский из рода Гедиминовичей.
 Чарторыйский, Александр Фёдорович (?—1571) — военный и государственный деятель Великого княжества Литовского, западнорусский православный магнат, князь Чарторыйский.
 См. также 
 Чарторыйский, Август Александр (1697—1782) — крупный политический деятель Речи Посполитой, генерал-майор коронных войск, воевода русский, генеральный староста земли подольской.